Killian Overmeire (Gent, 6 de dezembro de 1985)) é exfutebolista belga que atua´va como meia e volante pelo Lokeren.

Referencias
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=33910
http://static.belgianfootball.be/project/publiek/jrinteren/speler_PH_5192.htm#itop

Naturais de Gante
Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do KSC Lokeren